Дама (від  — пані) — жінка вищих станів, пані, шляхтянка, бояриня. За старих часів — почесний титул одних тільки лицарських дружин (а також баронетів); з часу французької революції дамами стали називати всіх заміжніх жінок.
 Кавалерственна дама — пані, що має  (у Росії).
 Дама — звернення до жінок, присвяченим в лицарі у Великій Британії, відповідність чоловічому «сер».
 У іграх:
 У картах дама — карта, на якій зображена жінка; краля, фігура старше валета і нижче короля.
 У шахах дама — цариця, ферзь.
 У шашках дама (частіше дамка) — шашка, що дійшла до першого ряду супротивника і тим отримала право ходити через скільки завгодно клітин по прямій лінії.
 Дама — дамаст, візерунчаста матерія (також камка, Камчатка).
 Дама — те ж, що і дамара (народ в Африці)

 Дама — центр повіту Лхарі в Тибет е.

Див. також 

 Мадам

Титули
Шляхта